

Anno 
 1184 o 1184 a.C.

Matematica 
 1184

Musica 
 1184 – album dei Windir del 2001